François Jean-Pierre Eugène Andrieu, né le  à Sedan et mort le  à Bayeux, est un général de division français. Il commande diverses divisions d'infanterie pendant et après la Première Guerre mondiale.

Biographie

Grades 
  : entrée comme élève à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr
  : colonel
  : général de brigade
  : général de division

Postes 
  : commandant du   régiment de chasseurs d'Afrique
  : commandant de la  brigade de dragons ( de cavalerie)
  : commandant de la  brigade d'infanterie ( division d'infanterie)
  : commandant de l'Infanterie de la  division d'infanterie
  : commandant de la  division d'infanterie
  : commandant de la  division d'infanterie
  : commandant de la  division d'infanterie du Levant
  : en congé.
  : commandant de la   division d'infanterie
  : commandant de la   division d'infanterie
  : placé dans la section de réserve.

Décorations 
  : Légion d'honneur: Chevalier (), Officier (), Commandeur (), Grand Officier ()
  : Croix de Guerre 1914-1918 : deux palmes
  : Médaille interalliée 1914-1918
  : Médaille commémorative de la Grande Guerre
  : Médaille coloniale
  : Croix de Guerre ( Belgique)

Notes et références 

 
 Côtes  S.H.A.T.: 9 Yd 755

Liens externes 
 

Naissance en août 1861
Naissance à Sedan
Élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr
Grand officier de la Légion d'honneur
Général français du XXe siècle
Militaire français de la Première Guerre mondiale
Titulaire de la croix de guerre 1914-1918
Titulaire de la médaille interalliée 1914-1918
Décès en janvier 1947
Décès à 85 ans
Décès à Bayeux